Osoby:
 Einar Bergsland – norweski biegacz narciarski
 Hans Bergsland – norweski szermierz
 Jacob Bergsland – norweski szermierz

Zobacz też:
 Bergland